

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (23 lipca – 20 grudnia) 
Źródło 1:
Źródło 2:
Źródło 3:

1. kolejka (23 – 26 lipca)

2. kolejka (30 lipca – 2 sierpnia)

3. kolejka (6 – 9 sierpnia, 15 grudnia) 

 W pierwotnym terminie (7 sierpnia, 20:00) odwołany na wniosek gospodarzy.

4. kolejka (13 – 16 sierpnia, 29 września) 

 W pierwotnym terminie (15 sierpnia, 15:00) odwołany na wniosek gospodarzy z powodu udziału w Lidze Konferencji Europy UEFA.

5. kolejka (20 – 23 sierpnia, 15 grudnia, 15 marca) 

 W pierwotnym terminie (22 sierpnia, 17:30) odwołany na wniosek gospodarzy z powodu udziału w Lidze Konferencji Europy UEFA.

 W pierwotnym terminie (22 sierpnia, 20:00) odwołany na wniosek gospodarzy.

6. kolejka (27 – 29 sierpnia) 

 Żółta kartka Adriana Gryszkiewicza nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

7. kolejka (11 – 13 września) 

 Żółta kartka Tomasza Mokwy nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

8. kolejka (17 – 19 września)

9. kolejka (24 – 27 września)

10. kolejka (1 – 3 października)

11. kolejka (16 – 18 października)

12. kolejka (22 – 24 października)

13. kolejka (29 – 31 października)

14. kolejka (5 – 7 listopada)

15. kolejka (20 – 22 listopada)

16. kolejka (26 – 28 listopada)

17. kolejka (3 – 6 grudnia, 14 grudnia)

18. kolejka (10 – 13 grudnia) 

 Żółta kartka Patryka Plewki nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

19. kolejka (17 – 19 grudnia)

Runda wiosenna (4 lutego – 22 maja)

20. kolejka (4 – 7 lutego) 

 Żółta kartka Fedora Černycha nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

21. kolejka (11 – 14 lutego)

22. kolejka (18 – 21 lutego) 

 Żółta kartka Mateusza Grzybka nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

23. kolejka (25 – 28 lutego)

24. kolejka (4 – 7 marca) 

 Żółta kartka Giánnisa Papanikoláou nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

25. kolejka (11 – 14 marca)

26. kolejka (18 – 20 marca)

27. kolejka (1 – 4 kwietnia) 

 Żółta kartka Grzegorza Tomasiewicza nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

28. kolejka (8 – 11 kwietnia)

29. kolejka (16, 18 kwietnia)

30. kolejka (22 – 25 kwietnia)

31. kolejka (20 kwietnia, 29 kwietnia – 1 maja)

32. kolejka (6 – 9 maja)

33. kolejka (13 – 15 maja)

34. kolejka (21 maja)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
Ekstraklasa w piłce nożnej (2021/2022)